Bol d'Or (wielrennen), is een voormalige wielerwedstrijd in Frankrijk.
 Bol d'Or (motorfietsen), is een motorwedstrijd gehouden in Frankrijk